Plaza de España o Plaza España puede referirse a:

Lugares

Argentina 
 Plaza España, parque de Buenos Aires;
 Plaza España, en Córdoba;
 Plaza España, en Ciudad de Santa Fe;
 Plaza España, en Mendoza;
 Plaza España, en Junín;
 Plaza España, en La Plata;
 Plaza España, parque de Rosario.

Bélgica 
 Plaza de España, en Bruselas.

Bolivia 
 Plaza España, en La Paz.

Bosnia y Herzegovina 
 Plaza de España, en Mostar.

Brasil 
 Plaza de España, en Curitiba.

Chile 
 Plaza España, en Concepción.

Colombia 
 Plaza España, en Bogotá.

El Salvador 
 Plaza España, en San Salvador.

España 
  Plaza de España, en Alcantarilla, Murcia;
  Plaza de España, en Cartagena, Murcia;
 Plaza de España, en Alicante;
 Plaza de España, en Alcoy, Alicante;
 Plaza de España, en Avilés, Asturias;
 Plaza de España, en Barcelona;
 Plaza España, estación de Barcelona;
 Plaza de España, en Dosrius, Barcelona;
 Plaza de España, en Las Franquesas del Vallés, Barcelona;
 Plaza de España, en Mollet del Vallés, Barcelona;
 Plaza de España, en Moncada y Reixach, Barcelona;
 Plaza de España, en Roda de Ter, Barcelona;
 Plaza de España, en Sabadell, Barcelona;
 Plaza de España, en Bilbao;
 Plaza de España, en Benisanet, Tarragona;
 Plaza de España, en Cádiz;
 Plaza de España, en El Puerto de Santa María, Cádiz;
 Plaza de España, en Córdoba;

 Plaza de España, en La Coruña;
 Plaza de España, en Ferrol, La Coruña;
 Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria;
 Plaza de España, en Lorca, Región de Murcia;
 Plaza de España, en Madrid;
 Plaza de España, estación de Madrid;
 Plaza de España, en Getafe, Madrid;
 Plaza de España, en Ronda;
 Plaza de España, en Melilla;
 Plaza de España, en Palma de Mallorca;
 Plaza de España, estación de Palma de Mallorca;
 Plaza de España, en Pontevedra;
 Plaza de España, en Vigo;
 Plaza de España, en San Sebastián;
 Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife;
 Plaza de España, en Sevilla;
 Plaza de España, estación de Sevilla;
 Plaza de España, en Valencia;
 Plaza de España, en Valladolid;
 Plaza de España, en Vigo;
 Plaza de España, en Vitoria;
 Plaza de España, en Zaragoza.
 Plaza de España, en Ateca.

Estados Unidos 
 Plaza de España, en Miami Beach, Florida;
 Plaza de España, en Agaña, Guam.

Filipinas 
 Plaza de España, en Manila.

Francia 
 Plaza de España, en Pau.

Guatemala 
 Plaza España, en Ciudad de Guatemala.

Guinea Ecuatorial 
 Plaza de España, en Malabo.

Honduras 
 Plaza de España, en Tegucigalpa.

Italia 
 Plaza de España, en Roma.

Marruecos 
 Plaza de España, en Larache.
 Plaza de España, en Sidi Ifni.
 Plaza de España, en Tánger.
 Plaza de España, en Tetuán.

México 
 Plaza de España, en Mérida;
 Plaza España, en Ciudad de México;
 Plaza España, en San Luis Potosí;
 Plaza de España, en Puebla;
 Plaza de España, en Tijuana;
 Plaza España, en Toluca;
 Plaza de España, en Veracruz.

Nicaragua 
 Plaza España, en Managua.

Paraguay 
 Plaza España, en Asunción.

Perú 
 Plaza España, en Arequipa.

Portugal 
 Plaza de España, en Lisboa.

Reino Unido 
 Plaza de España, en Londres.

República Dominicana 
 Plaza de España, en Santo Domingo.

Rumanía 
 Plaza de España, en Bucarest.

Sahara Occidental 
 Plaza de España, en El Aaiún.

Uruguay 
 Plaza España, en Florida
 Plaza España, en Montevideo.

Televisión 
 Plaza de España, programa de Televisión Española;
 Plaza de España, serie de Televisión Española.

Plazas